

Населені пункти та їхні частини
 Заліпе — село в гміні Плятерувка Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Заліпе — село в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Заліпе — частина села Шимбарк у гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Заліпе — частина села Старий Вісьнич у гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Заліпе — частина села Лососковіце в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заліпе — частина села Крушево в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки